El nombre Juan Gálvez alude a varias personas:
Juan Gálvez (1774 - 1846), pintor de cámara de Fernando VII de España.
Juan Gálvez (1916 - 1963), automovilista argentino.
Juan Gálvez, juez argentino elegido miembro del Consejo de la Magistratura en 2006.
Juan Gálvez Elorza, historietista chileno que firmaba sus dibujos con el seudónimo de Fantasio